Maria Niculescu este o combinație frecventă de prenume feminin și nume de familie din onomastica românească și deci din limba română.  Se poate referi la:

 Maria Niculescu (economist)
 Maria Niculescu (soția lui Ion Antonescu), a doua soție (controversat de unii) a Mareșalului Ion Antonescu;